ugab (glazbalo)
Ugab (rijeka)